O Campeonato Carioca de Basquete de 1961 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

O  venceu os 2 turnos, se tornando campeão estadual de 1961.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1961
Esporte no Brasil em 1961
1961 no basquetebol